Микаэлис — фамилия. Известные носители:

 Микаэлис, Джо — директор американского телешоу Today.
 Микаэлис, Карин (1872—1950) — датская писательница и сценарист.
 Микаэлис, Петер — председатель наблюдательного совета компании «Австрийская почта».
 Микаэлис, Себастьян — персонаж Black Butler.

См. также 
 Михаэлис